Ípsilon Hydrae o Upsilon Hydrae (υ Hya) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Hidra:

 Ípsilon1 Hydrae (39 Hydrae / HD 85444), gigante amarilla de magnitud 4,11.
 Ípsilon2 Hydrae (40 Hydrae / HD 87504), estrella blanco-azulada de magnitud 4,60.